

Televisione 
 Colony – serie televisiva statunitense del 2016

Geografia 
 Colony – comune della contea di Cullman, Alabama (Stati Uniti d'America)
 Colony – città della contea di Anderson, Kansas (Stati Uniti d'America)
 Colony – città della contea di Washita, Oklahoma (Stati Uniti d'America)

Videogiochi 
 Colony – videogioco del 1987

Altro 
 Colony – album degli In Flames del 1999

Pagine correlate 
 The Colony